Бег на 1000 метров — дисциплина, относящаяся к средним дистанциям беговой программы лёгкой атлетики. Эта дистанция редко проводится на крупных официальных соревнованиях. В основном забеги на 1000 метров устраивают на коммерческих соревнованиях. Бег на 1000 метров не входит в программу Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. На 400-метровом круге — дистанция проходит в 2,5 круга, старт даётся с начала дальнего виража. В закрытых помещениях 5 кругов по 200 метров, старт перед виражом

Рекорды 
Рекорды даны по состоянию на 21 мая 2021 года.

Мужчины

Женщины

Примечания 

Бег на средние дистанции